Potter County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Potter County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Potter County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Potter County (Texas) – okres státu Texas